Honville peut faire référence à :
 Honville, un village de la commune belge de Fauvillers ;
 Honville, un hameau de la commune française de Boisville-la-Saint-Père en Eure-et-Loir ; 
 Honville, un lieu-dit de la commune française de Bouglainval en Eure-et-Loir.